Stora fosterländska kriget (,  Velikaja Otetjestvennaja vojna) är den ryska benämningen på kriget mellan Nazityskland och Sovjetunionen under andra världskriget.

Kriget började 22 juni 1941, då Tyskland anföll Sovjetunionen genom operation Barbarossa, och är del av östfronten under andra världskriget. Därför räknas vinterkriget och invasionen av Polen inte som delar av stora fosterländska kriget. Den 9 maj firas som segerdagen i stora fosterländska kriget.

En snarlik term är Fosterländska kriget. Detta beskriver försvaret av Ryssland under Napoleons ryska fälttåg 1812.

Se även
Lista över sovjetiska arméer under andra världskriget

Referenser 

Sovjetunionen under andra världskriget
ko:제2차 세계 대전 동부 전선의 연표